Robert Lucas (hokej na travi), francuski hokejaški reprezentativac, sudionik Olimpijskih igara
Robert Lucas (ekonomist), američki ekonomist, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju
Robert Lucas (guverner), američki političar, guverner države Ohio
Robert Lucas de Pearsall, engleski skladatelj